Cerro del Espíritu Santo o también Cerro Espíritu Santo se puede referir a una de varias prominencias:

 Cerro del Espíritu Santo, en Vera, (provincia de Almería), lugar de importantes Yacimientos arqueológicos

 Cerro del Espíritu Santo, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, cuya cumbre se asientan ruinas religiosas de más de 100 años. 

 Cerro del Espíritu Santo, en la ciudad de Medellín, Colombia.

 Cerro del Espíritu Santo, montaña en Bolivia.